Маргарита Стюарт ():
 Маргарита Стюарт, графиня Ангус и Мар (до 1360—1417) — графиня Ангус и баронесса Абернети.
 Маргарита Стюарт, дофина Франции (или Маргарита Шотландская; 1424—1445) — принцесса из дома Стюартов, урожденная принцесса Шотландская, дочь Якова I, короля Шотландии.
 Маргарита Стюарт (или Маргарита Шотландская; 1598—1600) — шотландская принцесса, дочь короля Якова VI и Анны Датской.